Abner Vinicius da Silva Santos – calciatore brasiliano
 Ademir da Silva Santos Junior – calciatore brasiliano
 Huanderson Junior da Silva Santos – calciatore brasiliano
 Kelly da Silva Santos – cestista brasiliana
 Luan Vinicius da Silva Santos – calciatore brasiliano
 Neymar da Silva Santos Júnior, noto come Neymar – calciatore brasiliano